William Thorold ist der Name folgender Personen:

* William Thorold (Politiker) († um 1594), englischer Politiker
 William Thorold, 1. Baronet (um 1591–1677), englischer Politiker
 William Thorold (Architekt) (1798–1878), englischer Architekt und Ingenieur